Al-Rashidi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Abdullah Al-Rashidi (* 1963), kuwaitischer Sportschütze
 Talal Al-Rashidi (* 1993), kuwaitischer Sportschütze